Sels ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Sels (* 1972), belgischer Chemiker
 Clemens Sels (1822–1893), deutscher Apotheker, Fabrikant, Kunstsammler und Stifter
 Edward Sels (* 1941), belgischer Radrennfahrer
 Ernst D. van Löben Sels (1879–1965), amerikanischer Ingenieur und Investor
 Frank Sels (1942–1986), belgischer Comiczeichner
 Jack Sels (1922–1970), belgischer Jazz-Saxophonist, Arrangeur und Komponist
 Jelle Sels (* 1995), niederländiger Tennisspieler
 Luc Sels (* 1967), belgischer Soziologe
 Matz Sels (* 1992), belgischer Fußballspieler
 Pauline Sels (1828–1908), deutsche Kunstsammlerin und Stifterin
 Rosa Sels (* 1943), belgische Radrennfahrerin

Siehe auch:
 Clemens Sels Museum Neuss
 Ölmühle Sels
 Sells
 Selz (Begriffsklärung)
 Seltz (Begriffsklärung)